

Persone
 Bogi Dallos (1997) – cantante e conduttrice televisiva ungherese
 János Dallos (1933) – ex cestista ungherese
 Marinka Dallos (1929-1992) – pittrice ungherese

Altro
 Dallos – primo OAV della storia dell'anime giapponese